Gänsebrunnen steht für:

 Gänsebrunnen (Düsseldorf)
 Gänsebrunnen (Heilbronn)
 Gänsebrunnen (Herford)
 Gänsebrunnen (Radewig)

Siehe auch:
 Gänsbrunnen
 Gänsediebbrunnen, Brunnen in Dresden
 Gänsemädchenbrunnen, Brunnen in Wien
 Gänsepeterbrunnen, Brunnen in Stuttgart
 Gänsereiterbrunnen, Brunnen in Essen
 Gänsemännchenbrunnen
 Gänselieselbrunnen